Мушович — фамилия.
 Мушович, Джемалудин (род. 1944) — югославский футболист, нападающий и боснийский футбольный тренер.
 Мушович, Лепава (сценический псевдоним Лепа Лукич; род. 1940) — югославская и сербская певица, исполнительница народных песен.